Камень Основания, также Краеуго́льный камень ( — эвен а-штия,  — сахра) — скала на Храмовой горе, над которой располагалась Святая святых Иерусалимского храма. В иудаизме считается краеугольным камнем мироздания, поскольку именно с неё Господь начал сотворение мира. Одна из репрезентаций (образов) мифологической середины мира — сакрального центра вселенной, выполняющего гармонизирующую роль.

В наше время 
Камень Основания находится внутри мусульманского Купола Скалы, в средине которого возвышается на 1,25—2 метра большая скала длиной 17,7 метров и шириной 13,5 метров. Этот камень в исламе считается священным и окружён позолоченной решёткой, чтобы никто к нему не прикасался.

Тем не менее это противоречит тому, что известно о Краеугольном камне из еврейских источников. Так, согласно Мишне, он поднимался над почвой всего на три пальца (Йома 5:2), а видимая теперь скала доходит до двух метров.

Примечания 

Крылатые выражения
Метафоры
Еврейские обрядовые предметы
Храмовая гора
Библейские артефакты
Отдельно стоящие камни